L'édition féminine 2022 du tournoi de tennis d'Indian Wells se déroule du 9 au  sur dur en extérieur. Il s'agit du  WTA 1000 de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
  Ashleigh Barty, remplacée par  Océane Dodin
  Danielle Collins, remplacée par  Anna Bondár 
  Jaqueline Cristian, remplacée par  Kristína Kučová
  Karolína Muchová, remplacée par  Vera Zvonareva
  Anastasia Pavlyuchenkova, remplacée par  Zheng Qinwen
  Camila Giorgi, remplacée par  Naomi Osaka
  Barbora Krejčíková, remplacée par  Magdalena Fręch
  Rebecca Peterson, remplacée par  Anna Kalinskaya
  Andrea Petkovic, remplacée par  Astra Sharma

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Lauréates 
En simple, la Polonaise Iga Świątek remporte le 5e titre de sa carrière en battant la grecque María Sákkari. Il s'agit de son 3e titre en catégorie WTA 1000.

En double, la paire chinoise Xu Yifan / Yang Zhaoxuan gagne le titre.

Primes et points 

En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de . Pour ces joueuses, une élimination au  ne rapporte que 10 points au classement WTA.

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indian Wells (ATP 2022)
 Tournoi de tennis d'Indian Wells
 Saison 2022 de la WTA
 Tournois WTA 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2022
Indian Wells
Tennis aux États-Unis en 2022
Tennis en mars 2022
Sport en Californie en 2022
Sport aux États-Unis en mars 2022